В этой статье представлен список председателей комитетов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации с 1993 года и по настоящее время. 

После имени указывается принадлежность к депутатскому объединению. После даты избрания или освобождения от должности указывается номер постановления Государственной думы, которым произведено избрание или освобождение от должности. Полномочия председателей комитетов, как и всех депутатов, автоматически прекращаются с момента начала работы Государственной думы нового созыва (п. 4 ст. 99 Конституции Российской Федерации). Специальные постановления об освобождении от должности при этом не принимаются.

Комитеты Государственной думы по созывам 
Госдума образует комитеты и комиссии. Комитеты являются основными органами палаты, участвующими в законотворческом процессе. Формируются, как правило, по принципу пропорционального представительства депутатских объединений. Председатели комитетов, их первые заместители и заместители избираются большинством голосов от общего числа депутатов по представлению депутатских объединений.

К полномочиям комитетов относятся:
 внесение предложения по формированию примерной программы законопроектной работы Государственной думы на текущую сессию и календаря рассмотрения вопросов Государственной думой на очередной месяц;
 осуществление предварительного рассмотрения законопроектов и их подготовка к рассмотрению Государственной думой;
 подготовка проектов постановлений Государственной думы;
 подготовка заключений по законопроектам и проектам постановлений, поступившим на рассмотрение Государственной думы;
 подготовка в соответствии с решением палаты запросов в Конституционный Суд Российской Федерации;
 в соответствии с решением Совета Государственной думы, поручением председателя Государственной думы подготовка проектов постановлений Государственной думы о направлении представителей Государственной думы в Конституционный суд Российской Федерации;
 организация проводимых Государственной думой парламентских слушаний;
 заключения и предложения по соответствующим разделам проекта федерального бюджета;
 анализ практики применения законодательства.

В Госдуме I созыва было образовано 23 комитета, в Госдумах II и III созывов — 28, IV созыва — 29, V созыва — 32, VI созыва — 30, VII созыва — 26, VIII созыва — 32.

Государственная дума I созыва (14 января 1994 г. — 16 января 1996 г.) 
 Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе — Исаков Владимир Борисович, фракция АПР (с 17 января 1994 г., № 13-I ГД)
 Комитет по труду и социальной поддержке — Калашников Сергей Вячеславович, фракция ЛДПР (с 17 января 1994 г., № 13-I ГД)
 Комитет по охране здоровья — Денисенко Бэла Анатольевна, фракция «Выбор России»/независимый депутат (с 17 января 1994 г., № 13-I ГД)
 Комитет по экологии — Лемешев Михаил Яковлевич, фракция ЛДПР (с 17 января 1994 г., № 13-I ГД)
 Комитет по образованию, культуре и науке — Рожкова Любовь Петровна, депутатская группа «Новая региональная политика» (с 17 января 1994 г., № 13-I ГД)
 Комитет по делам женщин, семьи и молодёжи — Климантова Галина Ивановна, фракция «Женщины России» (с 17 января 1994 г., № 13-I ГД)
 Комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам — Задорнов Михаил Михайлович, фракция «Яблоко» (с 17 января 1994 г., № 13-I ГД)
 Комитет по экономической политике — Глазьев Сергей Юрьевич, фракция ДПР (с 17 января 1994 г., № 13-I ГД)
 Комитет по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности — Бурков Сергей Васильевич, депутатская группа «Новая региональная политика» (с 17 января 1994 г., № 13-I ГД)
 Комитет по аграрным вопросам — Назарчук Александр Григорьевич, фракция АПР (17 января 1994 г., № 13-I ГД — 27 января 1995 г., № 500-I ГД); Чернышёв Алексей Андреевич, фракция АПР (с 27 января 1995 г., № 500-I ГД)
 Комитет по промышленности, строительству, транспорту и энергетике — Гусев Владимир Кузьмич, фракция ЛДПР (с 17 января 1994 г., № 13-I ГД)
 Комитет по природным ресурсам и природопользованию — Астафьев Николай Павлович, фракция ЛДПР (с 17 января 1994 г., № 13-I ГД)
 Комитет по обороне — Юшенков Сергей Николаевич, фракция «Выбор России» (с 17 января 1994 г., № 13-I ГД)
 Комитет по безопасности — Илюхин Виктор Иванович, фракция КПРФ (с 17 января 1994 г., № 13-I ГД)
 Комитет по международным делам — Лукин Владимир Петрович, фракция «Яблоко» (с 17 января 1994 г., № 13-I ГД)
 Комитет по делам Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками — Затулин Константин Фёдорович, фракция ПРЕС/независимый депутат/фракция ДПР (с 17 января 1994 г., № 13-I ГД)
 Комитет по делам национальностей — Жамсуев Баир Баясхаланович, депутатская группа «Новая региональная политика»/депутатская группа «Стабильность» (с 17 января 1994 г., № 13-I ГД)
 Комитет по делам Федерации и региональной политике — Шаповалов Сергей Александрович, фракция ПРЕС (с 17 января 1994 г., № 13-I ГД)
 Комитет по вопросам местного самоуправления — Слива Анатолий Яковлевич, фракция ПРЕС (с 17 января 1994 г., № 13-I ГД)
 Комитет по делам общественных объединений и религиозных организаций — Зоркальцев Виктор Ильич, фракция КПРФ (с 17 января 1994 г., № 13-I ГД)
 Комитет по организации работы Государственной думы — Бауэр Владимир Анатольевич, фракция «Выбор России»/независимый депутат/депутатская группа «Новая региональная политика» (с 17 января 1994 г., № 13-I ГД)
 Комитет по информационной политике и связи — Полторанин Михаил Никифорович, фракция «Выбор России»/независимый депутат (с 17 января 1994 г., № 13-I ГД)
 Комитет по вопросам геополитики — Устинов Виктор Иванович, фракция ЛДПР/депутатская группа «Стабильность» (с 17 января 1994 г., № 13-I ГД)

Государственная дума II созыва (16 января 1996 г. — 18 января 2000 г.) 
 Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе — Лукьянов Анатолий Иванович, фракция КПРФ (с 19 января 1996 г., № 11-II ГД)
 Комитет по труду и социальной политике — Калашников Сергей Вячеславович, фракция ЛДПР (19 января 1996 г., № 11-II ГД — постановлением Государственной думы от 4 ноября 1998 г. № 3174-II ГД полномочия депутата Государственной думы досрочно прекращены в связи с назначением 30 сентября 1998 г. Министром труда и социального развития Российской Федерации); Лисичкин Владимир Александрович, фракция ЛДПР/независимый депутат (с 4 декабря 1998 г., № 3310-II ГД)
 Комитет по делам ветеранов — Варенников Валентин Иванович, фракция КПРФ (с 19 января 1996 г., № 11-II ГД)
 Комитет по образованию и науке — Мельников Иван Иванович, фракция КПРФ (с 19 января 1996 г., № 11-II ГД)
 Комитет по делам женщин, семьи и молодёжи — Апарина Алевтина Викторовна, фракция КПРФ (с 19 января 1996 г., № 11-II ГД)
 Комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам — Задорнов Михаил Михайлович, фракция «Яблоко» (19 января 1996 г., № 11-II ГД — постановлением Государственной думы от 3 декабря 1997 г. № 1952-II ГД полномочия депутата Государственной думы досрочно прекращены в связи с назначением 20 ноября 1997 г. Министром финансов Российской Федерации); Жуков Александр Дмитриевич, депутатская группа «Российские регионы» (с 20 мая 1998 г., № 2483-II ГД)
 Комитет по экономической политике — Маслюков Юрий Дмитриевич, фракция КПРФ (19 января 1996 г., № 11-II ГД — постановлением Государственной думы от 2 октября 1998 г. № 3033-II ГД полномочия депутата Государственной думы досрочно прекращены в связи с назначением 11 сентября 1998 г. Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации); Тихонов Владимир Ильич, фракция КПРФ (с 23 октября 1998 г., № 3147-II ГД)
 Комитет по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности — Бунич Павел Григорьевич, фракция НДР (с 19 января 1996 г., № 11-II ГД)
 Комитет по аграрным вопросам — Чернышёв Алексей Андреевич, Аграрная депутатская группа (с 19 января 1996 г., № 11-II ГД)
 Комитет по промышленности, строительству, транспорту и энергетике — Гусев Владимир Кузьмич, фракция ЛДПР (с 19 января 1996 г., № 11-II ГД)
 Комитет по природным ресурсам и природопользованию — Михайлов Алексей Юрьевич, фракция «Яблоко» (19 января 1996 г., № 11-II ГД — 13 января 1999 г., № 3489-II ГД); Глубоковский Михаил Константинович, фракция «Яблоко» (с 22 января 1999 г., № 3559-II ГД)
 Комитет по экологии — Злотникова Тамара Владимировна, фракция «Яблоко» (с 19 января 1996 г., № 11-II ГД)
 Комитет по обороне — Рохлин Лев Яковлевич, фракция НДР/независимый депутат (19 января 1996 г., № 11-II ГД — 20 мая 1998 г., № 2483-II ГД); Попкович Роман Семёнович, фракция НДР (с 20 мая 1998 г., № 2483-II ГД)
 Комитет по безопасности — Илюхин Виктор Иванович, фракция КПРФ (с 19 января 1996 г., № 11-II ГД)
 Комитет по международным делам — Лукин Владимир Петрович, фракция «Яблоко» (с 19 января 1996 г., № 11-II ГД)
 Комитет по делам Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками — Тихонов Георгий Иванович, депутатская группа «Народовластие» (с 19 января 1996 г., № 11-II ГД)
 Комитет по делам национальностей — Зорин Владимир Юрьевич, фракция НДР (с 19 января 1996 г., № 11-II ГД)
 Комитет по делам Федерации и региональной политике — Иванченко Леонид Андреевич, фракция КПРФ (с 19 января 1996 г., № 11-II ГД)
 Комитет по вопросам местного самоуправления — Поляков Андрей Александрович, фракция НДР (с 19 января 1996 г., № 11-II ГД)
 Комитет по делам общественных объединений и религиозных организаций — Зоркальцев Виктор Ильич, фракция КПРФ (с 19 января 1996 г., № 11-II ГД)
 Комитет по регламенту и организации работы Государственной думы — Красников Дмитрий Фёдорович, Аграрная депутатская группа/независимый депутат (19 января 1996 г., № 11-II ГД — 26 ноября 1999 г., № 4647-II ГД); Попов Виктор Михайлович, Аграрная депутатская группа (с 30 ноября 1999 г., № 4671-II ГД)
 Комитет по информационной политике и связи — Финько Олег Александрович, фракция ЛДПР (с 19 января 1996 г., № 11-II ГД)
 Комитет по вопросам геополитики — Митрофанов Алексей Валентинович, фракция ЛДПР (с 19 января 1996 г., № 11-II ГД)
 Комитет по конверсии и наукоёмким технологиям — Костин Георгий Васильевич, депутатская группа «Народовластие» (с 19 января 1996 г., № 11-II ГД)
 Комитет по культуре — Говорухин Станислав Сергеевич, депутатская группа «Народовластие» (с 19 января 1996 г., № 11-II ГД)
 Комитет по туризму и спорту — Соколов Александр Сергеевич, фракция КПРФ (с 19 января 1996 г., № 11-II ГД)
 Комитет по охране здоровья — Герасименко Николай Фёдорович, депутатская группа «Российские регионы» (с 23 января 1996 г., № 16-II ГД)
 Комитет по проблемам Севера (по регламенту Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации, принятому постановлением Государственной думы от 22 января 1998 г. № 2134-II ГД — Комитет по проблемам Севера и Дальнего Востока) — Гоман Владимир Владимирович, депутатская группа «Российские регионы» (23 января 1996 г., № 16-II ГД — постановлением Государственной думы от 20 мая 1998 г. № 2478-II ГД полномочия депутата Государственной думы досрочно прекращены в связи с назначением 5 мая 1998 г. председателем Государственного комитета Российской Федерации по вопросам развития Севера); Мисник Борис Григорьевич, фракция «Яблоко» (с 20 мая 1998 г., № 2483-II ГД)

Государственная дума III созыва (18 января 2000 г. — 29 декабря 2003 г.) 
 Комитет по государственному строительству — Лукьянов Анатолий Иванович, фракция КПРФ (19 января 2000 г., № 13-III ГД — 3 апреля 2002 г., № 2586-III ГД); Гребенников Валерий Васильевич, фракция «Отечество — Вся Россия» (с 3 апреля 2002 г., № 2592-III ГД)
 Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов (с 15 марта 2000 г., № 177-III ГД — Комитет по труду и социальной политике) — Сайкин Валерий Тимофеевич, фракция КПРФ (19 января 2000 г., № 13-III ГД — 3 апреля 2002 г., № 2586-III ГД); Селиванов Андрей Владимирович, фракция СПС (с 3 апреля 2002 г., № 2592-III ГД)
 Комитет по кредитным организациям и финансовым рынкам — Шохин Александр Николаевич, депутатская группа «Народный депутат» (19 января 2000 г., № 13-III ГД — 3 апреля 2002 г., № 2587-III ГД); Зубов Валерий Михайлович, депутатская группа «Народный депутат» (с 3 апреля 2002 г., № 2589-III ГД)
 Комитет по экономической политике и предпринимательству — Глазьев Сергей Юрьевич, фракция КПРФ (19 января 2000 г., № 13-III ГД — 3 апреля 2002 г., № 2586-III ГД); Томчин Григорий Алексеевич, фракция СПС (с 3 апреля 2002 г., № 2592-III ГД)
 Комитет по собственности — Пехтин Владимир Алексеевич, фракция «Единство» (19 января 2000 г., № 13-III ГД — 19 апреля 2001 г., № 1402-III ГД); Плескачевский Виктор Семёнович, фракция «Единство» (с 19 апреля 2001 г., № 1405-III ГД)
 Комитет по промышленности, строительству и наукоёмким технологиям — Маслюков Юрий Дмитриевич, фракция КПРФ (19 января 2000 г., № 13-III ГД — 3 апреля 2002 г., № 2586-III ГД); Шаккум Мартин Люцианович, депутатская группа «Регионы России» (с 3 апреля 2002 г., № 2592-III ГД)
 Комитет по энергетике, транспорту и связи — Катренко Владимир Семёнович, фракция «Единство» (с 19 января 2000 г., № 13-III ГД)
 Комитет по обороне — Николаев Андрей Иванович, депутатская группа «Народный депутат» (с 19 января 2000 г., № 13-III ГД)
 Комитет по безопасности — Гуров Александр Иванович, фракция «Единство» (с 19 января 2000 г., № 13-III ГД)
 Комитет по международным делам — Рогозин Дмитрий Олегович, депутатская группа «Народный депутат» (с 19 января 2000 г., № 13-III ГД)
 Комитет по делам Федерации и региональной политике — Иванченко Леонид Андреевич, фракция КПРФ (19 января 2000 г., № 13-III ГД — 3 апреля 2002 г., № 2586-III ГД); Гришин Виктор Иванович, фракция «Отечество — Вся Россия» (с 3 апреля 2002 г., № 2592-III ГД)
 Комитет по вопросам местного самоуправления — Мокрый Владимир Семёнович, фракция «Единство» (с 19 января 2000 г., № 13-III ГД)
 Комитет по Регламенту и организации работы Государственной Думы — Локтионов Николай Игоревич, фракция «Единство» (19 января 2000 г., № 13-III ГД — постановлением Государственной Думы от 19 апреля 2001 г. № 1408-III ГД полномочия депутата Государственной Думы досрочно прекращены с 16 апреля 2001 г. в связи с назначением 5 апреля 2001 г. аудитором Счетной палаты Российской Федерации); Волковский Василий Иванович, фракция «Единство» (19 апреля 2001 г., № 1411-III ГД — 25 января 2002 г., № 2394-III ГД); Ковалёв Олег Иванович, фракция «Единство» (с 25 января 2002 г., № 2397-III ГД)
 Комитет по информационной политике — Ветров Константин Владимирович, фракция ЛДПР (с 19 января 2000 г., № 13-III ГД)
 Комитет по охране здоровья и спорту — Герасименко Николай Фёдорович, депутатская группа «Народный депутат» (с 19 января 2000 г., № 13-III ГД)
 Комитет по образованию и науке — Мельников Иван Иванович, фракция КПРФ (19 января 2000 г., № 13-III ГД — 3 апреля 2002 г., № 2586-III ГД); Шишлов Александр Владимирович, фракция «Яблоко» (с 3 апреля 2002 г., № 2592-III ГД)
 Комитет по делам женщин, семьи и молодёжи — Горячева Светлана Петровна, фракция КПРФ/независимый депутат (с 19 января 2000 г., № 13-III ГД; постановлением Государственной думы от 3 апреля 2002 г. № 2586-III ГД освобождена от должности, это постановление в части освобождения С. П. Горячевой от должности отменено постановлением Государственной думы от 22 мая 2002 г. № 2761-III ГД)
 Комитет по аграрным вопросам — Плотников Владимир Николаевич, Агропромышленная депутатская группа (19 января 2000 г., № 13-III ГД — 3 апреля 2002 г., № 2586-III ГД); Кулик Геннадий Васильевич, фракция «Отечество — Вся Россия» (с 3 апреля 2002 г., № 2592-III ГД)
 Комитет по природным ресурсам и природопользованию — Беляков Александр Семёнович, фракция «Единство» (с 19 января 2000 г., № 13-III ГД)
 Комитет по экологии — Грачёв Владимир Александрович, фракция «Единство» (с 19 января 2000 г., № 13-III ГД)
 Комитет по делам общественных объединений и религиозных организаций — Зоркальцев Виктор Ильич, фракция КПРФ (с 19 января 2000 г., № 13-III ГД)
 Комитет по культуре и туризму — Губенко Николай Николаевич, фракция КПРФ (с 19 января 2000 г., № 13-III ГД)
 Комитет по проблемам Севера и Дальнего Востока — Пивненко Валентина Николаевна, депутатская группа «Народный депутат» (с 19 января 2000 г., № 13-III ГД)
 Комитет по бюджету и налогам — Жуков Александр Дмитриевич, депутатская группа «Регионы России» (с 26 января 2000 г., № 15-III ГД)
 Комитет по делам национальностей — Ткачёв Александр Николаевич, Агропромышленная депутатская группа (26 января 2000 г., № 15-III ГД — постановлением Государственной думы от 14 декабря 2000 г. № 928-III ГД полномочия депутата Государственной думы досрочно прекращены с 8 декабря 2000 г. в связи с его избранием на должность главы администрации Краснодарского края); Никитин Валентин Иванович, Агропромышленная депутатская группа (с 25 января 2001 г., № 1075-III ГД)
 Комитет по законодательству — Крашенинников Павел Владимирович, фракция СПС (с 9 февраля 2000 г., № 30-III ГД)
 Комитет по делам Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками — Пастухов Борис Николаевич, фракция «Отечество — Вся Россия» (9 февраля 2000 г., № 31-III ГД — 19 марта 2003 г., № 3740-III ГД); Кокошин Андрей Афанасьевич, фракция «Отечество — Вся Россия» (с 19 марта 2003 г., № 3741-III ГД)
 Комитет по делам ветеранов (образован 15 марта 2000 г., № 177-III ГД) — Куликов Виктор Георгиевич, фракция «Отечество — Вся Россия» (с 17 марта 2000 г., № 182-III ГД)

Государственная дума IV созыва (29 декабря 2003 г. — 24 декабря 2007 г.) 
 Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству — Плигин Владимир Николаевич, фракция «Единая Россия» (с 16 января 2004 г., № 16-IV ГД)
 Комитет по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству — Крашенинников Павел Владимирович, фракция «Единая Россия» (с 16 января 2004 г., № 16-IV ГД)
 Комитет по труду и социальной политике — Исаев Андрей Константинович, фракция «Единая Россия» (с 16 января 2004 г., № 16-IV ГД)
 Комитет по бюджету и налогам — Васильев Юрий Викторович, фракция «Единая Россия» (с 16 января 2004 г., № 16-IV ГД)
 Комитет по кредитным организациям и финансовым рынкам — Резник Владислав Матусович, фракция «Единая Россия» (с 16 января 2004 г., № 16-IV ГД)
 Комитет по экономической политике, предпринимательству и туризму — Драганов Валерий Гаврилович, фракция «Единая Россия» (16 января 2004 г., № 16-IV ГД — постановлением Государственной думы от 11 октября 2006 г. № 3579-4 ГД полномочия депутата Государственной думы досрочно прекращены с 12 октября 2006 г.); Фёдоров Евгений Алексеевич, фракция «Единая Россия» (с 10 ноября 2006 г., № 3698-4 ГД)
 Комитет по собственности — Плескачевский Виктор Семёнович, фракция «Единая Россия» (с 16 января 2004 г., № 16-IV ГД)
 Комитет по промышленности, строительству и наукоёмким технологиям — Шаккум Мартин Люцианович, фракция «Единая Россия» (с 16 января 2004 г., № 16-IV ГД)
 Комитет по энергетике, транспорту и связи — Язев Валерий Афонасьевич, фракция «Единая Россия» (с 16 января 2004 г., № 16-IV ГД)
 Комитет по обороне — Заварзин Виктор Михайлович, фракция «Единая Россия» (с 16 января 2004 г., № 16-IV ГД)
 Комитет по безопасности — Васильев Владимир Абдуалиевич, фракция «Единая Россия» (с 16 января 2004 г., № 16-IV ГД)
 Комитет по международным делам — Косачёв Константин Иосифович, фракция «Единая Россия» (с 16 января 2004 г., № 16-IV ГД)
 Комитет по делам Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками — Кокошин Андрей Афанасьевич, фракция «Единая Россия» (с 16 января 2004 г., № 16-IV ГД)
 Комитет по делам Федерации и региональной политике — Гришин Виктор Иванович, фракция «Единая Россия» (с 16 января 2004 г., № 16-IV ГД)
 Комитет по вопросам местного самоуправления — Мокрый Владимир Семёнович, фракция «Единая Россия» (с 16 января 2004 г., № 16-IV ГД)
 Комитет по регламенту и организации работы Государственной думы — Ковалёв Олег Иванович, фракция «Единая Россия» (с 16 января 2004 г., № 16-IV ГД)
 Комитет по информационной политике — Комиссаров Валерий Яковлевич, фракция «Единая Россия» (с 16 января 2004 г., № 16-IV ГД)
 Комитет по охране здоровья — Яковлева Татьяна Владимировна, фракция «Единая Россия» (с 16 января 2004 г., № 16-IV ГД)
 Комитет по образованию и науке — Булаев Николай Иванович, фракция «Единая Россия» (16 января 2004 г., № 16-IV ГД — постановлением Государственной думы от 11 октября 2007 г. № 5165-4 ГД полномочия депутата Государственной думы досрочно прекращены с 12 октября 2007 г.); Гребенников Валерий Васильевич, фракция «Единая Россия» (с 16 октября 2007 г., № 5201-4 ГД)
 Комитет по делам женщин, семьи и молодёжи (с 30 марта 2005 г., № 1658-IV ГД — Комитет по делам женщин, семьи и детей) — Лахова Екатерина Филипповна, фракция «Единая Россия» (16 января 2004 г., № 16-IV ГД — 30 марта 2005 г., № 1658-IV ГД; с 30 марта 2005 г., № 1659-IV ГД)
 Комитет по аграрным вопросам — Кулик Геннадий Васильевич, фракция «Единая Россия» (с 16 января 2004 г., № 16-IV ГД)
 Комитет по природным ресурсам и природопользованию — Комарова Наталья Владимировна, фракция «Единая Россия» (с 16 января 2004 г., № 16-IV ГД)
 Комитет по экологии — Грачёв Владимир Александрович, фракция «Единая Россия» (с 16 января 2004 г., № 16-IV ГД)
 Комитет по культуре — Кобзон Иосиф Давыдович, фракция «Единая Россия» (с 16 января 2004 г., № 16-IV ГД)
 Комитет по делам общественных объединений и религиозных организаций — Попов Сергей Александрович, фракция «Единая Россия» (с 16 января 2004 г., № 16-IV ГД)
 Комитет по делам национальностей — Трофимов Евгений Николаевич, фракция «Единая Россия» (с 16 января 2004 г., № 16-IV ГД)
 Комитет по физической культуре и спорту (с 30 марта 2005 г., № 1658-IV ГД — Комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи) — Горюнов Владимир Дмитриевич, фракция «Единая Россия» (16 января 2004 г., № 16-IV ГД — 30 марта 2005 г., № 1658-IV ГД); Третьяк Владислав Александрович, фракция «Единая Россия» (с 30 марта 2005 г., № 1659-IV ГД)
 Комитет по проблемам Севера и Дальнего Востока — Пивненко Валентина Николаевна, фракция «Единая Россия» (с 16 января 2004 г., № 16-IV ГД)
 Комитет по делам ветеранов — Ковалёв Николай Дмитриевич, фракция «Единая Россия» (с 16 января 2004 г., № 16-IV ГД)

Государственная дума V созыва (24 декабря 2007 г. — 21 декабря 2011 г.) 
 Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству — Плигин Владимир Николаевич, фракция «Единая Россия» (с 24 декабря 2007 г., № 9-5 ГД)
 Комитет по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству — Крашенинников Павел Владимирович, фракция «Единая Россия» (с 24 декабря 2007 г., № 9-5 ГД)
 Комитет по труду и социальной политике — Исаев Андрей Константинович, фракция «Единая Россия» (с 24 декабря 2007 г., № 9-5 ГД)
 Комитет по бюджету и налогам — Васильев Юрий Викторович, фракция «Единая Россия» (с 24 декабря 2007 г., № 9-5 ГД)
 Комитет по финансовому рынку — Резник Владислав Матусович, фракция «Единая Россия» (с 24 декабря 2007 г., № 9-5 ГД)
 Комитет по экономической политике и предпринимательству — Фёдоров Евгений Алексеевич, фракция «Единая Россия» (с 24 декабря 2007 г., № 9-5 ГД)
 Комитет по собственности — Плескачевский Виктор Семёнович, фракция «Единая Россия» (с 24 декабря 2007 г., № 9-5 ГД)
 Комитет по промышленности — Маслюков Юрий Дмитриевич, фракция КПРФ (24 декабря 2007 г., № 9-5 ГД — умер 1 апреля 2010 г.; постановлением Государственной думы от 14 апреля 2010 г. № 3488-5 ГД полномочия депутата Государственной думы досрочно прекращены с 1 апреля 2010 г.); Собко Сергей Васильевич, фракция КПРФ (с 7 июля 2010 г., № 3928-5 ГД)
 Комитет по строительству и земельным отношениям — Шаккум Мартин Люцианович, фракция «Единая Россия» (с 24 декабря 2007 г., № 9-5 ГД)
 Комитет по науке и наукоёмким технологиям — Черешнев Валерий Александрович, фракция «Справедливая Россия» (с 24 декабря 2007 г., № 9-5 ГД)
 Комитет по энергетике — Липатов Юрий Александрович, фракция «Единая Россия» (с 24 декабря 2007 г., № 9-5 ГД)
 Комитет по транспорту — Шишкарёв Сергей Николаевич, фракция «Единая Россия» (с 24 декабря 2007 г., № 9-5 ГД)
 Комитет по обороне — Заварзин Виктор Михайлович, фракция «Единая Россия» (с 24 декабря 2007 г., № 9-5 ГД)
 Комитет по безопасности — Васильев Владимир Абдуалиевич, фракция «Единая Россия» (с 24 декабря 2007 г., № 9-5 ГД)
 Комитет по международным делам — Косачёв Константин Иосифович, фракция «Единая Россия» (с 24 декабря 2007 г., № 9-5 ГД)
 Комитет по делам Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками — Островский Алексей Владимирович, фракция ЛДПР (с 24 декабря 2007 г., № 9-5 ГД)
 Комитет по делам Федерации и региональной политике — Усачёв Виктор Васильевич, фракция «Единая Россия» (с 24 декабря 2007 г., № 9-5 ГД)
 Комитет по вопросам местного самоуправления — Тимченко Вячеслав Степанович, фракция «Единая Россия» (с 24 декабря 2007 г., № 9-5 ГД)
 Комитет по регламенту и организации работы Государственной думы — Ковалёв Олег Иванович, фракция «Единая Россия» (24 декабря 2007 г., № 9-5 ГД — постановлением Государственной думы от 16 апреля 2008 г. № 355-5 ГД полномочия депутата Государственной думы досрочно прекращены с 11 апреля 2008 г.); Аршба Отари Ионович, фракция «Единая Россия» (с 18 апреля 2008 г., № 384-5 ГД)
 Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи — Комиссаров Валерий Яковлевич, фракция «Единая Россия» (24 декабря 2007 г., № 9-5 ГД — постановлением Государственной думы от 25 февраля 2011 г. № 4896-5 ГД полномочия депутата Государственной думы досрочно прекращены с 25 февраля 2011 г.); Железняк Сергей Владимирович, фракция «Единая Россия» (с 22 марта 2011 г., № 4967-5 ГД)
 Комитет по охране здоровья — Борзова Ольга Георгиевна, фракция «Единая Россия» (с 24 декабря 2007 г., № 9-5 ГД)
 Комитет по образованию — Балыхин Григорий Артёмович, фракция «Единая Россия» (с 24 декабря 2007 г., № 9-5 ГД)
 Комитет по делам женщин, семьи и детей (с 6 февраля 2008 г., № 88-5 ГД — Комитет по вопросам семьи, женщин и детей) — Мизулина Елена Борисовна, фракция «Справедливая Россия» (с 24 декабря 2007 г., № 9-5 ГД)
 Комитет по аграрным вопросам — Денисов Валентин Петрович, фракция «Единая Россия» (с 24 декабря 2007 г., № 9-5 ГД)
 Комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии — Комарова Наталья Владимировна, фракция «Единая Россия» (24 декабря 2007 г., № 9-5 ГД — постановлением Государственной думы от 10 марта 2010 г. № 3304-5 ГД полномочия депутата Государственной думы досрочно прекращены с 28 февраля 2010 г.); Туголуков Евгений Александрович, фракция «Единая Россия» (с 10 марта 2010 г., № 3306-5 ГД)
 Комитет по культуре — Ивлиев Григорий Петрович, фракция «Единая Россия» (24 декабря 2007 г., № 9-5 ГД — постановлением Государственной думы от 1 ноября 2011 г. № 6083-5 ГД полномочия депутата Государственной думы досрочно прекращены с 23 октября 2011 г.); Мединский Владимир Ростиславович, фракция «Единая Россия» (с 2 ноября 2011 г., № 6132-5 ГД)
 Комитет по делам общественных объединений и религиозных организаций — Попов Сергей Александрович, фракция «Единая Россия» (с 24 декабря 2007 г., № 9-5 ГД)
 Комитет по делам национальностей — Купцов Валентин Александрович, фракция КПРФ (с 24 декабря 2007 г., № 9-5 ГД)
 Комитет по физической культуре и спорту — Сихарулидзе Антон Тариэльевич, фракция «Единая Россия» (с 24 декабря 2007 г., № 9-5 ГД)
 Комитет по делам молодёжи — Тараканов Павел Владимирович, фракция ЛДПР (с 24 декабря 2007 г., № 9-5 ГД)
 Комитет по проблемам Севера и Дальнего Востока — Пивненко Валентина Николаевна, фракция «Единая Россия» (с 24 декабря 2007 г., № 9-5 ГД)
 Комитет по делам ветеранов — Ковалёв Николай Дмитриевич, фракция «Единая Россия» (с 24 декабря 2007 г., № 9-5 ГД)

Государственная дума VI созыва (21 декабря 2011 г. — 5 октября 2016 г.) 
 Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству — Плигин Владимир Николаевич, фракция «Единая Россия» (с 21 декабря 2011 г., № 7-6 ГД)
 Комитет по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству — Крашенинников Павел Владимирович, фракция «Единая Россия» (с 21 декабря 2011 г., № 7-6 ГД)
 Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов — Исаев Андрей Константинович, фракция «Единая Россия» (21 декабря 2011 г., № 7-6 ГД — 11 ноября 2014 г., № 5284-6 ГД), Баталина Ольга Юрьевна, фракция «Единая Россия» (с 11 ноября 2014 г., № 5288-6 ГД)
 Комитет по бюджету и налогам — Макаров Андрей Михайлович, фракция «Единая Россия» (с 21 декабря 2011 г., № 7-6 ГД)
 Комитет по финансовому рынку — Бурыкина Наталья Викторовна, фракция «Единая Россия» (21 декабря 2011 г., № 7-6 ГД — 17 марта 2015 г., № 6247-6 ГД); Гончар Николай Николаевич фракция «Единая Россия» (с 17 марта 2015 г., № 6248-6 ГД)
 Комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству — Руденский Игорь Николаевич, фракция «Единая Россия» (21 декабря 2011 г., № 7-6 ГД — 21 апреля 2015 г., № 6514-6 ГД); Аксаков Анатолий Геннадьевич, фракция «Справедливая Россия» (с 21 апреля 2015 г., № 6518-6 ГД)
 Комитет по вопросам собственности — Гаврилов Сергей Анатольевич, фракция КПРФ (с 21 декабря 2011 г., № 7-6 ГД)
 Комитет по промышленности — Собко Сергей Васильевич, фракция КПРФ (с 21 декабря 2011 г., № 7-6 ГД)
 Комитет по земельным отношениям и строительству — Русских Алексей Юрьевич, фракция КПРФ (с 21 декабря 2011 г., № 7-6 ГД)
 Комитет по науке и наукоёмким технологиям — Черешнев Валерий Александрович, фракция «Справедливая Россия» (с 21 декабря 2011 г., № 7-6 ГД)
 Комитет по энергетике — Грачёв Иван Дмитриевич, фракция «Справедливая Россия» (21 декабря 2011 г., № 7-6 ГД — 21 апреля 2015 г., № 6513-6 ГД); Завальный Павел Николаевич, фракция «Единая Россия» (с 21 апреля 2015 г., № 6519-6 ГД)
 Комитет по транспорту — Москвичёв Евгений Сергеевич, фракция «Единая Россия» (с 21 декабря 2011 г., № 7-6 ГД)
 Комитет по обороне — Комоедов Владимир Петрович, фракция КПРФ (с 21 декабря 2011 г., № 7-6 ГД)
 Комитет по безопасности и противодействию коррупции — Яровая Ирина Анатольевна, фракция «Единая Россия» (с 21 декабря 2011 г., № 7-6 ГД)
 Комитет по международным делам — Пушков Алексей Константинович, фракция «Единая Россия» (с 21 декабря 2011 г., № 7-6 ГД)
 Комитет по делам Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками (с 13 сентября 2013 г., № 2794-6 — Комитет по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками) — Слуцкий Леонид Эдуардович, фракция ЛДПР (с 21 декабря 2011 г., № 7-6 ГД / 13 сентября 2013 г., № 2795-6 ГД)
 Комитет по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления — Кидяев Виктор Борисович, фракция «Единая Россия» (с 21 декабря 2011 г., № 7-6 ГД)
 Комитет по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока — Харитонов Николай Михайлович, фракция КПРФ (с 21 декабря 2011 г., № 7-6 ГД)
 Комитет по регламенту и организации работы Государственной думы — Габдрахманов Ильдар Нуруллович, фракция «Единая Россия» (21 декабря 2011 г., № 7-6 ГД — ); Попов Сергей Александрович, фракция «Единая Россия» (12 декабря 2012 г., № 1355-6 ГД — 16 октября 2015 г., № 7370-6 ГД), Пинский Виктор Витальевич, фракция «Единая Россия» (с 16 октября 2015 г., № 7371-6 ГД)
 Комитет по охране здоровья — Калашников Сергей Вячеславович, фракция ЛДПР (21 декабря 2011 г., № 7-6 ГД — ), Фургал Сергей Иванович, фракция ЛДПР (с 16 октября 2015 г., № 7362-6 ГД)
 Комитет по образованию — Дегтярёв Александр Николаевич, фракция «Единая Россия» (21 декабря 2011 г., № 7-6 ГД — 22 марта 2013 г., № 1958-6 ГД); Никонов Вячеслав Алексеевич, фракция «Единая Россия» (с 22 марта 2013 г., № 1962-6 ГД)
 Комитет по вопросам семьи, женщин и детей — Мизулина Елена Борисовна, фракция «Справедливая Россия» (21 декабря 2011 г., № 7-6 ГД — ), Епифанова Ольга Николаевна, фракция «Справедливая Россия» (с 16 октября 2015 г., № 7360-6 ГД)
 Комитет по аграрным вопросам — Панков Николай Васильевич, фракция «Единая Россия» (с 21 декабря 2011 г., № 7-6 ГД)
 Комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии — Кашин Владимир Иванович, фракция КПРФ (с 21 декабря 2011 г., № 7-6 ГД)
 Комитет по культуре — Говорухин Станислав Сергеевич, фракция «Единая Россия» (с 21 декабря 2011 г., № 7-6 ГД)
 Комитет по делам общественных объединений и религиозных организаций — Островский Алексей Владимирович, фракция ЛДПР (21 декабря 2011 г., № 7-6 ГД — ); Нилов Ярослав Евгеньевич, фракция ЛДПР (с 15 мая 2012 г., № 330-6 ГД)
 Комитет по делам национальностей — Сафаралиев Гаджимет Керимович, фракция «Единая Россия» (с 21 декабря 2011 г., № 7-6 ГД)
 Комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи — Ананских Игорь Александрович, фракция ЛДПР (21 декабря 2011 г., № 7-6 ГД — 3 июля 2015 г., № 7115-6 ГД); Свищев Дмитрий Александрович, фракция ЛДПР (с 3 июля 2015 г., № 7117-6 ГД)
 Комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству — Хованская Галина Петровна, фракция «Справедливая Россия» (с 21 декабря 2011 г., № 7-6 ГД)
 Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи (образован 28 сентября 2012 г., № 879-6 ГД) — Митрофанов Алексей Валентинович, фракция «Справедливая Россия» (28 сентября 2012 г., № 883-6 ГД — 23 сентября 2014 г., № 4931-6 ГД); Левин Леонид Леонидович, фракция «Справедливая Россия» (с 26 сентября 2014 г., № 4981-6 ГД)

Государственная дума VII созыва (5 октября 2016 г. — 12 октября 2021 г.) 
 Комитет по государственному строительству и законодательству — Крашенинников Павел Владимирович, фракция «Единая Россия» (с 5 октября 2016 г., № 10-7 ГД).
 Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов — Нилов Ярослав Евгеньевич, фракция ЛДПР (с 5 октября 2016 г., № 10-7 ГД).
 Комитет по бюджету и налогам — Макаров Андрей Михайлович, фракция «Единая Россия» (с 5 октября 2016 г., № 10-7 ГД).
 Комитет по финансовому рынку — Аксаков Анатолий Геннадьевич, фракция «Справедливая Россия» (с 5 октября 2016 г., № 10-7 ГД).
 Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству — Жигарев Сергей Александрович, фракция ЛДПР (с 5 октября 2016 г., № 10-7 ГД).
 Комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям — Николаев Николай Петрович, фракция «Единая Россия» (с 5 октября 2016 г., № 10-7 ГД).
 Комитет по энергетике — Завальный Павел Николаевич, фракция «Единая Россия» (с 5 октября 2016 г., № 10-7 ГД).
 Комитет по транспорту и строительству — Москвичёв Евгений Сергеевич, фракция «Единая Россия» (с 5 октября 2016 г., № 10-7 ГД).
 Комитет по обороне — Шаманов Владимир Анатольевич, фракция «Единая Россия» (с 5 октября 2016 г., № 10-7 ГД).
 Комитет по безопасности и противодействию коррупции — Пискарев Василий Иванович, фракция «Единая Россия» (с 5 октября 2016 г., № 10-7 ГД).
 Комитет по международным делам — Слуцкий Леонид Эдуардович, фракция ЛДПР (с 5 октября 2016 г., № 10-7 ГД).
 Комитет по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками — Калашников, Леонид Иванович, фракция КПРФ (с 5 октября 2016 г., № 10-7 ГД).
 Комитет по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления — Диденко Алексей Николаевич, фракция ЛДПР (с 5 октября 2016 г., № 10-7 ГД).
 Комитет по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока — Харитонов Николай Михайлович, фракция КПРФ (с 5 октября 2016 г., № 10-7 ГД).
 Комитет по Регламенту и организации работы Государственной Думы (с 22 сентября 2017 г., № 2258-7 ГД — Комитет по контролю и Регламенту) —  Савастьянова, Ольга Викторовна, фракция «Единая Россия» (с 5 октября 2016 г., № 10-7 ГД).
 Комитет по охране здоровья — Морозов Дмитрий Анатольевич, фракция «Единая Россия» (с 5 октября 2016 г., № 10-7 ГД).
 Комитет по образованию и науке — Никонов Вячеслав Алексеевич, фракция «Единая Россия» (с 5 октября 2016 г., № 10-7 ГД).
 Комитет по вопросам семьи, женщин и детей — Плетнёва Тамара Васильевна, фракция КПРФ (с 5 октября 2016 г., № 10-7 ГД).
 Комитет по аграрным вопросам — Кашин Владимир Иванович, фракция КПРФ (с 5 октября 2016 г., № 10-7 ГД).
 Комитет по экологии и охране окружающей среды — Тимофеева Ольга Викторовна, фракция «Единая Россия» (5 октября 2016 г., № 10-7 ГД — 11 октября 2017 г., № 2340-7 ГД), Бурматов Владимир Владимирович, фракция «Единая Россия» (с 11 октября 2017 г., № 2343-7 ГД).
 Комитет по культуре — Говорухин Станислав Сергеевич, фракция «Единая Россия» (5 октября 2016 г., № 10-7 ГД — ), Ямпольская Елена Александровна, фракция «Единая Россия» (с 25 июля 2018 г., № 517168-7).
 Комитет по делам общественных объединений и религиозных организаций — Гаврилов Сергей Анатольевич, фракция КПРФ (с 5 октября 2016 г., № 10-7 ГД).
 Комитет по делам национальностей — Гильмутдинов Ильдар Ирекович, фракция «Единая Россия» (5 октября 2016 г., № 10-7 ГД — 22 января 2020); Николаев Олег Алексеевич, фракция «Справедливая Россия» (22—29 января 2020); Газзаев Валерий Георгиевич, фракция «Справедливая Россия» (с 29 января 2020).
 Комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи — Дегтярёв Михаил Владимирович, фракция ЛДПР (5 октября 2016 г., № 10-7 ГД — 21 июля 2020 г.); Пайкин Борис Романович, фракция ЛДПР (с 21 июля 2020).
 Комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству — Хованская Галина Петровна, фракция «Справедливая Россия» (с 5 октября 2016 г., № 10-7 ГД).
 Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи — Левин Леонид Леонидович, фракция «Справедливая Россия» (с 5 октября 2016 г., № 10-7 ГД); Хинштейн Александр Евсеевич, фракция Единая Россия (с 22 января 2020).

Государственная дума VIII созыва (с 12 октября 2021 г.) 
 Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам —  Кашин Владимир Иванович, фракция КПРФ.
Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции — Пискарёв Василий Иванович, фракция «Единая Россия».
 Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам — Макаров Андрей Михайлович, фракция «Единая Россия».
 Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей — Останина Нина Александровна, фракция КПРФ.
 Комитет Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям — Гаврилов Сергей Анатольевич, фракция КПРФ.
 Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству — Крашенинников Павел Владимирович, фракция «Единая Россия».
 Комитет Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками — Калашников, Леонид Иванович, фракция КПРФ.
 Комитет Государственной Думы по делам национальностей — Семигин Геннадий Юрьевич, фракция «Справедливая Россия — За правду».
 Комитет Государственной Думы по защите конкуренции — Гартунг Валерий Карлович, фракция «Справедливая Россия — За правду».
 Комитет Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи — Хинштейн Александр Евсеевич, фракция «Единая Россия».
 Комитет Государственной Думы по контролю — Морозов Олег Викторович, фракция «Единая Россия».
 Комитет Государственной Думы по культуре — Ямпольская Елена Александровна, фракция «Единая Россия».
 Комитет Государственной Думы по молодёжной политике — Метелев Артём Павлович, фракция «Единая Россия».
 Комитет Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству — Демин Александр Вячеславович, фракция «Новые люди».
 Комитет Государственной Думы по международным делам — Слуцкий Леонид Эдуардович, фракция «ЛДПР».
 Комитет Государственной Думы по науке и высшему образованию — Кабышев Сергей Владимирович, фракция «Справедливая Россия — За правду».
 Комитет Государственной Думы по обороне — Картаполов Андрей Валериевич, фракция «Единая Россия».
 Комитет Государственной Думы по охране здоровья — Хубезов Дмитрий Анатольевич, фракция «Единая Россия».
 Комитет Государственной Думы по промышленности и торговле — Гутенев Владимир Владимирович, фракция «Единая Россия».
 Комитет Государственной Думы по просвещению — Казакова Ольга Михайловна, фракция «Единая Россия».
 Комитет Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики — Харитонов Николай Михайлович, фракция КПРФ.
 Комитет Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений — Тимофеева Ольга Викторовна, фракция «Единая Россия».
 Комитет Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению — Диденко Алексей Николаевич, фракция «ЛДПР».
 Комитет Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству — Пахомов Сергей Александрович, фракция «Единая Россия».
 Комитет Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры — Москвичев Евгений Сергеевич, фракция «Единая Россия».
 Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов — Нилов Ярослав Евгеньевич, фракция «ЛДПР».
 Комитет Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры — Тарбаев Сангаджи Андреевич, фракция «Новые люди».
 Комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту — Свищев Дмитрий Александрович, фракция ЛДПР.
 Комитет Государственной Думы по финансовому рынку — Аксаков Анатолий Геннадьевич, фракция «Справедливая Россия — За правду».
 Комитет Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды — Кобылкин Дмитрий Николаевич, фракция «Единая Россия».
 Комитет Государственной Думы по экономической политике — Топилин Максим Анатольевич, фракция «Единая Россия».
 Комитет Государственной Думы по энергетике — Завальный Павел Николаевич, фракция «Единая Россия».

Примечания

См. также 
 Заместители Председателя Государственной Думы
 Руководители депутатских объединений Государственной Думы
 Председатели комитетов и постоянных комиссий Совета Федерации

Ссылки 
 Официальный сайт